Les mots aristatus, aristata et aristatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « possédant des épis ».

En taxonomie, les mots aristatus, aristata et aristatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces de plantes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : aristatus, aristata, aristatum.

Notes et références 

Épithète spécifique